Chahār Borj kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Chahār Burj, ort, Herat,

Iran 

 Chahār Borj-e Qadīm, ort, Västazarbaijan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar